Osoby o nazwisku Tomkiewicz:
 Mieczysław Tomkiewicz – polski malarz i plakacista
 Stanisław Tomkiewicz – polski dziennikarz i rolnik, poseł na Sejm
 Tadeusz Tomkiewicz – polski oficer i harcerz
 Władysław Tomkiewicz – polski historyk i historyk sztuki